Le championnat d'Islande de première division de volley-ball masculin appelé, 1. deild kvenna, est la plus importante compétition nationale organisé par la Fédération islandaise de volley-ball (Blaksamband Íslands, BLÍ), il a été créé en 1969.

Historique

Palmarès

Équipes Saison 2011-2012

Liens internes 
Championnat d'Islande de volley-ball féminin

Liens externes 
 Résultats des championnats

Volley-ball masculin
Islande masculin
Volley-ball en Islande